FNP est un sigle signifiant :
 Fédération nationale des podologues;
 Fédération nationale porcine, est une des associations spécialisées de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles;
 Front national Police - Syndicat aujourd'hui interdit;
 Fonds National de Prévention - Proposé aux collectivités territoriales, le FNP est un fonds d'aide mis en place par la CNRACL (Caisse Nationale de retraites des agents des Collectivités Locales) au sein des collectivités pour la mise en place d'une démarche de prévention des risques en santé sécurité au travail;
 Facture non parvenue, en comptabilité.